1977 – osiemnasty sezon Sowieckiej Formuły 3.

Mistrzem został Michaił Lwow, ścigający się Estonią 18M.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

1977 w sportach motorowych
1977